Список электростанций Смоленской области:

Атомные электростанции 

 Смоленская АЭС
 Смоленская АЭС-2

Тепловые электростанции 

 Смоленская ГРЭС
 Смоленская ТЭЦ-2